Seespiele steht für
 Thunerseespiele 
 Seespiele Mörbisch